Raková ist der Name mehrerer Orte

Raková, Gemeinde im Okres Čadca, Slowakei; siehe Raková (Slowakei)
Raková, Gemeinde im Okres Rokycany, Tschechien; siehe Raková u Rokycan
Raková, Ortsteil von Zádveřice-Raková, Okres Zlín, Tschechien
Raková u Konice, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
Zádveřice-Raková, Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien